Cockpit - cabine de pilotagem de aeronaves
 Cockpit - cabine de pilotagem dos automóveis
 Cockpit Manager '14 - Jogo eletrônico para computadores